Drahoňovský je české příjmení:

 František Karel Drahoňovský (1812–1881), český básník-humorista
 Jaromír Drahoňovský (* 1963), český fotbalista
 Josef Drahoňovský (1877–1938), český sochař a glyptik
 Tomáš Drahoňovský (* 1984), český televizní moderátor a novinář